Sphaerophysa kan syfta på:

 Sphaerophysa (djur) – ett släkte rönlingsfiskar
 Sphaerophysa (växtsläkte) – ett släkte i familjen ärtväxter